Slovo Enterprise (anglicky podnik, podnikavost, odvaha) může označovat následující:

 Enterprise (raketoplán) – raketoplán NASA
 Enterprise (Star Trek) – několik stejně pojmenovaných kosmických lodí z příběhů Star Trek
 USS Enterprise (NCC-1701) – kosmická loď seriálu Star Trek
 USS Enterprise (NCC-1701-D) – kosmická loď seriálu Star Trek: Nová generace
 Enterprise (NX-01) – kosmická loď seriálu Star Trek: Enterprise
 VSS Enterprise – při nehodě zničená kosmická loď společnosti Virgin Galactic podnikatele Richarda Bransona
 USS Enterprise – několik stejně pojmenovaných lodí amerického námořnictva
 HMS Enterprise (či Enterprize) – několik stejně pojmenovaných lodí britského námořnictva
 Enterprise 64 – osmibitový počítač založený na procesoru Z80
 Enterprise (Guyana) – město v Guyaně
 Enterprise (Utah) – město v Utahu

Slovem bývají také označovány nejvyšší (nejvybavenější) verze počítačových programů.